Козодои — наиболее многочисленный род птиц семейства настоящих козодоев.
 Козодои — деревня в Пустошкинском районе Псковской области, Гультяевская волость.